Cambronne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cambronne-lès-Ribécourt, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Cambronne-lès-Clermont, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,